Paul Lange peut désigner :
 Paul Lange (1853-1932), architecte allemand ;
 Paul Lange (1931-2016), kayakiste allemand ;
 Paul Lange (1857-1919), architecte allemand ;
 Paul Lange, cofondateur de Lobotomy Software.